La DFB-Pokal 1977–78 fu la 35ª edizione della competizione. 128 squadre si sfidarono in sette turni. In finale FC Köln sconfisse il Fortuna Düsseldorf 2–0, difendendo il titolo dell'edizione precedente.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.07.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.07.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.07.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.08.1977

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.08.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.08.1977

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.08.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.08.1977

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.08.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.10.1977

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.10.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.10.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.10.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.10.1977

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.11.1977

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.11.1977

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.11.1977

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.12.1977

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.12.1977

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.01.1978

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.04.1978

(3º successo)

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1977-1978

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Edizioni della Coppa di Germania